Ibrahima Cissé (Bélgica, 28 de febrero de 1994) es un futbolista belga de origen guineano que juega como centrocampista en el F. C. Ural de la Liga Premier de Rusia.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 

Futbolistas de Bélgica
Futbolistas del Standard Lieja
Futbolistas del KV Malinas
Futbolistas del Fulham Football Club
Futbolistas del RFC Seraing (1922)
Futbolistas del FC Ural Sverdlovsk Oblast
Futbolistas de la selección de fútbol de Guinea
Nacidos en Lieja